Ву́лиця Бєляко́ва — вулиці у багатьох населених пунктах держав колишнього СРСР, названі на честь Героя Радянського Союзу О. В. Бєлякова.

Вулиця Бєлякова — вулиця у Мелітополі
 Вулиця Бєлякова — вулиця у Смілі

Вулиці, названі на честь людей